Han ima več pomenov:
 Han - stavba, značilna za območja pod osmansko okupacijo - urbani karavanseraj
 Han - vladarska dinastija na Kitajskem
 Han - kitajsko ljudstvo.